Waco (tribu)
 Waco (pel·lícula)
 Toponímia:
 Waco (Carolina del Nord)
 Waco (Geòrgia)
 Waco (Missouri)
 Waco (Nebraska)
 Waco (Texas)